Il doppio del torneo di tennis Samarkand Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Noam Behr e Eyal Ran che hanno battuto in finale Andrej Merinov e Andrej Stoljarov 1-6, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Noam Behr /  Eyal Ran (Campioni)
 Giorgio Galimberti /  Igor Gaudi (semifinali)

 David Caballero Garcia /  Borut Urh (quarti di finale)
 Oleg Ogorodov /  Dmitrij Tomaševič (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Samarkand Challenger 1998